Enachi este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Raisa Enachi (n. 1982), deputat român
 Valentina Enachi (n. 1966), atletă din Republica Moldova

Nume de familie românești